Woodland Cemetery ist der Name folgender Friedhöfe vom Typ Waldfriedhof in den Vereinigten Staaten:

 Woodland Cemetery (Quincy, Illinois), NRHP-ID 02000096
 Woodland Cemetery (Des Moines, Iowa)
 Woodland Cemetery (Jackson, Michigan)
 Woodland Cemetery (Monroe, Michigan)
 Woodland Cemetery (Newark, New Jersey)
 Woodland Cemetery (Staten Island, New York)
 Woodland Cemetery (Cleveland, Ohio), NRHP-ID 86001253
 Woodland Cemetery and Arboretum, Dayton, Ohio, NRHP-ID 78002147
 Woodland Cemetery (Richmond, Virginia)